Тру́беж — название географических объектов.

Населённый пункт 
 Трубеж — село в Обоянском районе Курской области России.

Реки 
 Трубеж — река в Курской области России, правый приток Псёла.
 Трубеж — река в Рязанской области России, правый приток Оки.
 Трубеж — река в Ярославской области России, впадает в Плещеево озеро.
 Трубеж — река в Черниговской и Киевской областях Украины, приток Днепра.
 Трубеж — река в Брянской области России, приток Снова.